Tatah ist der Familienname folgender Personen:

 Djamel Tatah (* 1959), französischer Maler
 Veye Tatah (* 1971), kamerunische Informatikerin und Journalistin